Gianluca Grecchi – attore italiano
Luigi Grecchi – sceneggiatore italiano
Mario Grecchi – partigiano italiano